Десмонд Диллон Пол Мортон (; 10 сентября 1937, Калгари — 4 сентября 2019, Монреаль) — канадский историк. Автор более чем 40 книг, включая многократно переиздававшуюся «Краткую историю Канады», директор Эриндейл-колледжа (ныне Торонтский университет в Миссиссоге) в 1986—1994 годах. Член Королевского общества Канады с 1985 года, офицер ордена Канады (1996).

Биография 
Десмонд Мортон родился в 1937 году в Калгари в семье Рональда Эдварда Альфреда Мортона — кадрового военного, в будущем бригадного генерала, командира  и Командования прерий армии Канады. В связи с частыми сменами места службы отца Десмонд в детстве тоже жил и учился в разных городах. В годы Второй мировой войны, когда Мортон-старший воевал в Европе, Десмонд с матерью и сестрой жил в Нью-Брансуике у родителей матери. По окончании войны семья перебралась сначала в Барри (Онтарио), затем в Реджайну, а в 1949 году — в Виннипег. Там Десмонда отдали в частную мужскую школу, где он записался в школьный кадетский корпус. Последние классы средней школы Мортон проходил уже в Кингстоне, где присоединился к армейскому резерву.

Во время Корейской войны Рональд Мортон был направлен в Токио военным атташе и командующим Дальневосточным военным представительством Канады. В Японии Десмонд наконец окончил среднюю школу. В дни школьных каникул он работал в административном отделе канадской армии и по возвращении в Канаду поступил в . Отучившись три года в Квебеке, Мортон продолжил высшее военное образование в Королевском военном колледже Канады в Кингстоне и в 1959 году получил первую академическую степень.

На военной службе Мортон оставался 10 лет — до 1964 года, уволившись в запас в звании капитана. По ходу службы он занимался обучением кадетов на офицерских курсах, а позже работал в историческом отделе армии. Впоследствии произведён в почётные полковники 8-го авиакрыла ВВС Канады и удостоен Знака отличия Канадских Вооружённых сил. В Кингстоне начал проявлять интерес к политике и по предложению члена Законодательного собрания Онтарио от НДП Стивена Льюиса занял пост помощника секретаря провинциального отделения этой партии. В рамках партийной работы Мортон занимался привлечением новых членов и сбором пожертвований и оставался на партийной должности с 1964 по 1968 год.

Магистерскую степень Мортон получил в 1966 году в Оксфордском университете, где учился два года как родсовский стипендиат, а два года спустя защитил докторскую диссертацию в Лондонском университете (Лондонская школа экономики). В 1970 году эта диссертация легла в основу его первой монографии — «Министры и генералы» (), — посвящённой британским офицерам, командовавшим Канадской милицией.

В 1967 году женился на Дженет Смит. Преподавательскую деятельность в гражданских вузах начал в 1968 году в Оттавском университете. С 1969 года преподавал историю в Эриндейл-колледже, аффилированном с Торонтским университетом. Параллельно с преподаванием продолжал участие в политической жизни, в частности участвуя в двух первых избирательных кампаниях мэра Миссиссоги Хейзел Маккаллион. Мортон проявил себя как плодовитый автор в различных областях истории, хотя основной сферой его интереса оставалась военная история. В начале 1980-х годов к Мортону обратился издатель из Альберты Мел Хартиг, предложивший ему написать книгу по истории Канады, которая была бы «достаточно короткой, чтобы читатель, купивший её в аэропорту Эдмонтона, мог её закончить до посадки в Торонто». Результатом стала «Краткая история Канады», впервые опубликованная в 1983 году и к 2017 году выдержавшая шесть переизданий, входивших в списки бестселлеров. Эта и другие книги и публикации Мортона способствовали оживлению интереса к истории в канадском обществе в 1980-е годы. В общей сложности им было выпущено свыше 40 книг. В 1985 году Мортон стал членом Королевского общества Канады.

Помимо преподавания и исследовательской работы, Мортон занимался также административной деятельностью. Он занимал должность заместителя директора по гуманитарным наукам, а в 1986 году занял пост директора. Поскольку его жена из-за осложнений диабета к этому времени могла передвигаться только в инвалидной коляске, Мортон не стал переезжать в директорский офис, оставшись в доме в Стритсвилле (ныне часть Миссиссоги), приспособленном для нужд Дженет. В годы его пребывания на директорском посту в Эриндейл-колледже было построено новое здание факультета общественных наук, получившее название «Канефф-Центр» в честь пожертвовавшего деньги на строительство Игната Канева, иммигранта из Болгарии. Кроме того, были запущены две новые учебные программы в сотрудничестве с политехническим Шеридан-колледжем.

Дженет Мортон скончалась в 1990 году, а в 1993 году к Десмонду Мортону обратилось руководство Университета Макгилла (Монреаль) с предложением о создании на базе университета Института канадских исследований. Мортон стал первым директором этого института и с 1998 по 2006 год преподавал историю в Университете Макгилла. После выхода на пенсию он продолжал сотрудничать с университетом как профессор-эмерит. В Монреале он познакомился с Гаэль Икин, в 1999 году ставшей его второй женой.

В 1996 году Десмонд Мортон был произведён в офицеры ордена Канады за заслуги в области исторических исследований и популяризации истории в канадском обществе. В 2010 году ему была присуждена премия Пьера Бертона за популяризацию истории в средствах массовой информации. Мортон умер в сентябре 2019 года в возрасте 81 года у себя дома в Монреале, оставив после себя жену Гаэль, двоих родных и четырёх приёмных детей.

Примечания 

Военные историки
Популяризаторы науки
Выпускники Королевского военного колледжа Канады
Стипендиаты Родса
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Военные Канады
Члены Канадского королевского общества
Члены Новой демократической партии Канады
Президенты Канадской исторической ассоциации